Příjmení Georgiev nosí více různých významných osobností:

 Adam Georgiev (* 1980) – český básník a prozaik
 Ivo Georgiev (1972-2021) - bulharský fotbalista
 Kimon Georgiev (1882–1969) – bulharský předseda vlády
 Georgi Georgiev (1976) (* 1976) – reprezentant Bulharska v sambu a judu